Rhamphorhynchus — название следующих биологических таксонов:
  — род ископаемых летающих рептилий.
 Rhamphorhynchus — монотипный род растений из семейства Орхидные (Orchidaceae), в состав которого входил вид Aspidogyne mendoncae (под названием Rhamphorhynchus mendoncae) до переноса последнего в состав рода Aspidogyne в 2008 году. Сейчас Rhamphorhynchus выступает в качестве синонима Aspidogyne.